Brachystegia torrei Hoyle è una pianta della famiglia delle Fabacee (sottofamiglia Caesalpinioideae), nativa dell'Africa.

Collegamenti esterni
Brachystegia torrei ILDIS World Database of Legumes

Caesalpinioideae